El término andaluz puede referirse a:

En España
 Andaluz, relativo a Andalucía o natural de la misma.
 Dialecto andaluz, variedad o dialecto del español hablado en Andalucía, Ceuta,  Melilla y Gibraltar.
 Andaluz, localidad de la provincia de Soria, en Castilla y León.

En Bolivia
 Andalucía boliviana, es un denominativo que se le asigna a Tarija, ciudad en el sur de Bolivia.
 Diario Andaluz, de la ciudad de Tarija